Пылтсаама (эст. Põltsamaa) — многозначный термин.

 Пылтсамаа — город в центральной части Эстонии в уезде Йыгевамаа
 Пылтсамаа — река в Эстонии
 Пылтсамаа — бывшая волость в Эстонии, в составе уезда Йыгевамаа. Упразднена в 2017 году.
 Пылтсамаа — волость в Эстонии, в составе уезда Йыгевамаа. Основана в 2017 году.